Suiten-gū bzw. Suitengū bezeichnet:
 Suiten-gū (Kurume), einen Shintō-Schrein in Kurume
 Suiten-gū (Tokio), einen Shintō-Schrein in Tokio